Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Brisbane International férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő Lukáš Dlouhý és Paul Hanley párosa volt, akik ezúttal nem együtt indultak el a versenyen.
Dlouhý Marcelo Melo oldalán játszott, s az első körben búcsúztak a Tommy Haas–Radek Štěpánek-kettős ellen, míg Hanley Jamie Murray partnereként a negyeddöntőben kapott ki a Robert Lindstedt–Horia Tecău-duótól.

A tornagyőzelmet végül a Makszim Mirni–Daniel Nestor-páros szerezte meg, miután a döntőben 6–1, 6–2 arányban felülmúlták a Jürgen Melzer–Philipp Petzschner-kettőst.

Kiemeltek

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Források
 Eredmények

F2